Banabuiú — município do estado do Ceará
Rio Banabuiú — rio do estado do Ceará
Açude Banabuiú — açude (barragem) do estado do Ceará

Desambiguações de topônimos